La notion d'anneau de Witt peut se référer à l'une des notions suivantes :
 En géométrie algébrique, l’anneau des vecteurs de Witt associé à un corps ;
 En théorie des corps, on appelle aussi anneau de Witt un certain jeu de classes d'équivalence de formes bilinéaires non dégénérées ; dont le groupe additif est encore plus communément appelé le groupe de Witt.